Клиновое — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Деревня находится в южной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к югу от автодороги , вблизи государственной границы с Белоруссией, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к западу от города Невеля, административного центра района. Абсолютная высота — 168 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной снежной зимой и относительно коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8 °С, средняя температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 554 мм. Снежный покров держится в течение 100—105 дней.

Часовой пояс

История 
До 1 января 2006 года деревня входила в состав ныне упразднённой Ловецкой волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)